Primátor má více významů:

 Primátor – starosta statutárního města
 Primátor (pivo) – značka piva z Pivovaru Náchod
 Primátor (sýr) – značka sýra

Externí odkazy